Сарос 149 повторюється кожні 18 років 11 днів і містить 71 затемнення. Серія почалась із часткового сонячного затемнення 21 серпня 1664 і досягне повних затемнень 9 квітня 2043. Гібридне затемнення трапиться в цій серії тричі: від 13 жовтня 2349 до 3 листопада 2385. Стадія кільцеподібних затемнень триватиме від 15 листопада 2403 до 13 липня 2800. Серія закінчиться частковим затемненням 28 вересня 2926. Найдовша тривалість повного затемнення буде 4 хвилини 10 секунд 17 липня 2205.

Сонячні затемнення

Посилання 
 Опис серії сонячних затемнень Сарос 149 на сайті НАСА

Сарос